Mazzini peut faire référence à

Patronymie

 Adolfo Mazzini (1909-2006) est joueur italien de basket-ball.
 Giuseppe Mazzini (1805-1872) est un révolutionnaire et patriote italien.
 Luigi Mazzini (1883-1967) est un général italien.

Divers
 Galleria Mazzini est une galerie marchande couverte située dans le centre de Gênes.
 (210182) Mazzini est un astéroïde de la ceinture principale.
 La Mazzini Society était une association politique antifasciste.
 Le pont Giuseppe Mazzini est un pont de Rome sur le Tibre.